Чемпионат регби () — ежегодный турнир по регби-15, организованный SANZAAR, в котором участвуют четыре сильнейшие команды Южного полушария: Австралия, Аргентина, Новая Зеландия и ЮАР. Чемпионат регби является аналогом Кубка шести наций, проходящего в Северном полушарии. До 2011 года назывался Кубок трёх наций ().

История 

Австралия и Новая Зеландия впервые сыграли друг с другом в 1903 году. Южноафриканцы отправились в турне по этим двум странам в 1921 году. В 1930-х «Валлабис» и «Олл Блэкс» учредили Кубок Бледислоу, который разыгрывался во время выездов двух сборных друг к другу. Однако несмотря на все эти давние спортивные традиции никакого официального турнира между сборными в Южном полушарии не существовало до 1996 года. При этом в Европе уже более ста лет разыгрывался Кубок домашних наций (сейчас известен как Кубок шести наций).

Однако после введения в регби профессионализма родилась концепция проведения Кубка трёх наций — турнира между тремя сильнейшими южными сборными. Была создана федерация SANZAAR. Новый турнир был организован по аналогии с Кубком пяти наций.

В первом розыгрыше победили новозеландцы, при этом выиграв все четыре игры. В историческом первом матче турнира «Олл Блэкс» разгромили Австралию со счётом 43:6. Похожим был и турнир 1997 года. Новая Зеландия и в этот раз победила во всех матчах. Южноафриканцы впервые победили в 1998 году, австралийцам удалось занять второе место. Однако в следующем году «Олл Блэкс» снова стали обладателями Кубка трёх наций. Сборной Австралии впервые удалось победить в турнире 2000 года. Этот розыгрыш также известен благодаря своему матчу открытия между австралийцами и новозеландцами, который завершился со счётом 39:35 в пользу последних. Понаблюдать за этой игрой на стадионе «Австралия» собрались более 109 000 болельщиков. Эта встреча до сих пор считается одной из величайших за всю историю.

В 2010 году новозеландцы в восьмой раз выиграли турнир, однако в 2011 году успех праздновали уже австралийцы. После чемпионата мира 2007, где сборная Аргентины заняла третье место, ей было предложено присоединиться к турниру. Официально южноамериканская команда была включена в соревнование 23 ноября 2011 года. «Пумы» начали участвовать с 2012 года, из-за этого Кубок трёх наций сменил своё название на Чемпионат регби. В первом розыгрыше турнира под новым названием «Олл Блэкс» победили во всех шести матчах, завоевав первое место в одиннадцатый раз. Дебютанты кубка, аргентинцы смогли свести домашнюю игру против ЮАР в ничью и заработать два бонусных очка.

Формат 
Расписание и количество матчей менялось несколько раз. В 2012 году команды сыграли по две игры друг с другом (дома и в гостях). Чемпионат регби, как и Кубок трёх наций проводился после завершения Супер Регби.

Победитель соревнования определяется по количеству очков:
 4 очка за победу
 2 очка за ничью
 0 очков за поражение

Также существуют бонусные очки:
 1 очко за занос 4 и более попыток (не важно в проигранном или победном матче)
 1 очко за проигрыш с разницей в 7 очков или менее

Сопутствующие трофеи 
Кроме главного трофея в рамках этого турнира разыгрываются:
 Новая Зеландия vs. Австралия — Кубок Бледислоу ()
 Австралия vs. ЮАР — Кубок Вызова Нельсона Манделы ()
 Новая Зеландия vs. ЮАР — Кубок Свободы ()
 Австралия vs. Аргентина — Кубок Пумы ()

Статистика

Победители

Статистика команд 

• По состоянию на 6 октября 2012 года.

Статистика игроков 

• По состоянию на 6 октября 2012 года.

• Прим.: полужирным шрифтом отмечены игроки сборных команд, принимавшие участие в последнем турнире.

См. также 
 Кубок шести наций

Примечания

Ссылки 

 
  () 
  () 
  () 
  () 

Турниры по регби
Чемпионат регби